De 44ste editie van de Ronde van Wallonië vindt plaats van 22 tot 26 juli 2017. De race maakt deel uit van de UCI Europe Tour 2017-kalender in categorie 2.HC en werd gewonnen door Dylan Teuns.

Ploegen 
Twintig teams namen deel aan deze Tour van Wallonië - zes WorldTeams, elf professionele continentale teams en drie continentale teams:

Etappes

Etappe-overzicht

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

Eindklassement

algemeen eindklassement 

2017
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2017
UCI Europe Tour 2017